Pinehurst ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pinehurst (Georgia)
 Pinehurst (Idaho)
 Pinehurst (Kalifornien)
 Pinehurst (Kentucky)
 Pinehurst (Maryland)
 Pinehurst (Massachusetts)
 Pinehurst (New Jersey)
 Pinehurst (New York)
 Pinehurst (North Carolina)
 Pinehurst (Ohio)
 Pinehurst (Oregon)
 Pinehurst (Pennsylvania)
 Pinehurst (South Carolina)
 Pinehurst (Montgomery County, Texas)
 Pinehurst (Orange County, Texas)
 Pinehurst (Virginia)
 Pinehurst (Washington)
 Pinehurst (Wisconsin)
 Pinehurst Beach (Massachusetts)